Тіппеліга 2007 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона втретє здобув Бранн.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ліллестрем взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Норвегії 2007.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|8/12 листопада 2007

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2007
Норвегія